Die Libanesische Premier League 2009/10 war die 50. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war Nejmeh Club. Die Saison begann am 10. Oktober 2009 und endete am 8. Mai 2010.

Salam Zgharta und Tripoli SC stiegen nach der Saison 2008/09 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren al-Ahli Saida und Al-Islah.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2009/10 bei Soccerway.com
 Saison 2009/10 bei RSSSF.com

2009 10
Fußballsaison 2009/10